(lat.: ‚nichts‘) steht für:

 Annihilation, in der Physik die gegenseitige Vernichtung zweier entgegengesetzter Erscheinungen
 Nihil est, quod deus efficere non possit lat.: ,Es gibt nichts, was ein Gott nicht schaffen könnte`
 Nihil nocere, Primum non nocere (auch Primum nihil nocere; lat.: ‚zuerst einmal nicht schaden‘, griech.: μὴ βλάπτειν), einen moralischen Grundsatz des ärztlichen Handelns
 Nihil nove sub sole;lat.:,Nichts Neues unter der Sonne´
 Nihil Novi (dt.: ‚Nichts Neues‘), eine Verfassung des polnischen Reichstags zu Radom 1505
 Nihil obstat, vor allem innerhalb der römisch-katholischen Kirche mehrere Formen von Unbedenklichkeitserklärungen
 Nihil privativum, eine spezifische Abwesenheit von Etwas oder als Mangel (z. B. Schatten Abwesenheit von Licht); siehe Nichts#Nihil privativum
 Nihilartikel, einen fingierten Lexikonartikel
 Nihilismus, eine Orientierung, die auf der Verneinung jeglicher Seins-, Erkenntnis-, Wert- und Gesellschaftsordnung basiert
 Nihilum album (‚weißes Nichts‘), die alchimistische Bezeichnung für Zinkoxid

Siehe auch:
 Annihilator
 Nichts (Begriffsklärung)
 Nihilist (Begriffsklärung)
 00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter, Helge Schneiders zweiter Kinofilm (1994)
 Paul Nihill, ein ehemaliger britischer Leichtathlet